Le Dufour 500 Grand Large est un voilier de plaisance construit par la société Dufour.

Caractéristiques techniques détaillées

Dufour 500 Grand Large

Programme = MONO
Constructeur = Dufour Yachts
architecte = U.Felci
Année de lancement = 2012
Longueur de coque (en mètres)= 14.75 m
Longueur à la flottaison (en mètres)= 13.67 m
Largeur (en mètres)= 4.78 m
Tirant d'eau Standard (en mètres)= 2 m
Tirants d'eau optionnels (en mètres)= 2.3 m
Poids lège (en tonnes) avec TE std. = 14.2
Poids du lest (en tonnes) avec TE std. = 4.2
Surfaces de voilure au près (en m2)= 100.8 m²
Nbre. de couchettes (mini/maxi) = 6 à 10
Matériaux = PL/SN
Cat de conception = A
Motorisation std (IB ou HB/puissance)= 75

Voilier